Linz kan syfta på:

 Linz, stad i Oberösterreich, Österrike
 Linz am Rhein, ort i Rheinland-Pfalz, Tyskland